Дэ́ррелл Курт Рэ́мбис (; родился 25 февраля 1958 года в Купертино, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Как игрок наиболее известен по выступлениям за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого он четыре раза становился чемпионом НБА. В настоящий момент является ассистентом главного тренера клуба «Нью-Йорк Никс».

Биография 

Курт Рэмбис родился и вырос в Калифорнии, в городе Купертино, играл в баскетбольной команде старшей школы этого города. В Университете Санта-Клары, в котором он учился с 1976 по 1980 годы, он был одним из лучших баскетболистов, установил командный рекорд по количеству набранных очков и занимает второе место по количеству сделанных подборов. В его первом сезоне студенческого чемпионата Рэмбиса признали лучшим новичком конференции Западного побережья, а в последнем — лучшим игроком этой конференции. 34-й номер был закреплён за ним в Университете Санта-Клары в 2008 году.

На драфте НБА 1980 года Рэмбис был выбран в третьем раунде под общим 58-м номером командой «Нью-Йорк Никс». После летних сборов «Никс» не стали подписывать с игроком контракт, и Рэмбис отправился в Грецию, где полгода играл за афинский АЕК. В январе 1981 года он был возвращён в состав «Никс», однако за команду так и не сыграл.

Хотя Рэмбис не был звездой уровня своих партнёров: Мэджика Джонсона, Карима Абдул-Джаббара, Джеймса Уорти, в команде его ценили за большой объём выполняемой «черновой работы». В составе «Лейкерс» Рэмбис четыре раза, в 1982, 1985, 1987 и 1988 годах, становился чемпионом НБА. В 1988 году он перешёл в состав дебютанта НБА, клуба «Шарлотт Хорнетс», позже играл за «Финикс Санз» и «Сакраменто Кингз», а в конце карьеры вернулся в «Лейкерс», за которых играл до 1995 года.

После завершения игровой карьеры Рэмбис вернулся в НБА в качестве тренера. В укороченном из-за локаута сезоне 1998/1999 он руководил «Лейкерс» в качестве главного тренера после увольнения Дела Харриса. Рэмбису после неудачного старта удалось вывести команду на второе место в дивизионе и довести до полуфинала Западной конференции, где «Лейкерс» уступили будущим чемпионам «Сан-Антонио Спёрс». После окончания сезона руководство «Лейкерс» назначило главным тренером Фила Джексона, а Рэмбис остался работать в клубе сначала в качестве помощника генерального менеджера, а затем помощника тренера.

Летом 2009 года Рэмбис рассматривался в качестве кандидата на должность главного тренера клубами «Сакраменто Кингз» и «Филадельфия Севенти Сиксерс», но не смог договориться с ними по условиям контракта. В августе 2009 года он был назначен главным тренером команды «Миннесота Тимбервулвз». Под руководством Рэмбиса «Миннесота» за два сезона потерпела 132 поражения при 32 победах. 12 июня 2011 года он был уволен с должности тренера.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Курт Рэмбис на официальном сайте НБА
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки БК АЕК
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Финикс Санз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Лос-Анджелес Лейкерс»
Тренеры «Миннесота Тимбервулвз»
Тренеры «Нью-Йорк Никс»